

Musica 
Concerto – evento musicale
Concerto – tipo di composizione musicale
Concerto – album di Angelo Branduardi del 1980
Concerto – album del gruppo Rondò Veneziano del 1998
Concerto – album dei Nomadi del 2007 
Concerto – album di John Williams del 2014 
Concerto delle donne – ensemble di musica nel Rinascimento

Altro 
Concerto – istituto di diritto amministrativo che indica una collaborazione fra diversi organi pubblici
Concerto – liquore a base di erbe tipico della costiera amalfitana
Concerto – film del 1980 diretto da Luisa Zappa
Concerto – dipinto di Caravaggio
Concerto – dipinto di Giovanni Cariani
Concerto – dipinto di Tiziano
Concerto – dipinto di Bartolomeo Manfredi conservato presso la Galleria degli Uffizi, Firenze

Pagine correlate 
Il concerto